Transienz, teilweise nur als Adjektiv transient (engl. „vorübergehend“, alle zu lat. transire „vorbeigehen“) gebraucht, bezeichnet etwas Vorübergehendes oder Flüchtiges.

Es steht für:
 in der Astronomie für ein schnell vorbeigehendes Ereignis wie Supernova, Kometen oder Asteroiden u. ä.
 im Ingenieurwesen allgemein für den statistischen Begriff instationär
 in der Informatik für zeitlich begrenzt in den Speicher geladene „flüchtige“ Daten, siehe Puffer (Informatik)
 in der Elektrotechnik und Akustik für einen sehr schnellen, impulshaften Einschwingvorgang, die Transienten
 in der Gentechnik für ein Gen, das von einer Zelle zwar als ein Plasmid aufgenommen, aber nicht ins Genom eingebaut wird, siehe Plasmid
 in der Mathematik für einen Begriff aus der Theorie der Markow-Ketten, siehe Transiente Markow-Kette

Siehe auch:
 Persistenz, das Gegenteil
 temporär
 transitorisch